Uecker oder Ücker bezeichnet

 den nordostdeutschen Fluss Uecker in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg (dort Ucker genannt)

Uecker ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ücker (1921–2015), deutscher Journalist
 Bob Uecker (* 1935), US-amerikanischer Baseballspieler, Sportreporter und Schauspieler
 Detlef Uecker (* 1962), Fußballspieler
 Georg Uecker (* 1962), deutscher Schauspieler
 Gerd Uecker (* 1946), deutscher Musikpädagoge, Musik- und Operndirektor
 Günther Uecker (* 1930), deutscher Maler und Objektkünstler
 Heiko Uecker (1939–2019), deutscher Skandinavist
 Max Uecker (1887–1978), deutscher Bildschnitzer
 Sabine Uecker (* 1943), deutsche Chemieingenieurin und Politikerin (SPD), MdV, MdB
 Wolf Uecker (1921–1999), deutscher Autor, Reporter, Besitzer einer Werbeagentur, Galerist und Gründer von art

Siehe auch:
 Ueckert